Siekierki (powiat Białostocki), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Białostocki
 Siekierki (powiat Siemiatycki), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Siemiatycki
 Siekierki (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Gryfiński